NGC 4331 (другие обозначения — UGC 7449, MCG 13-9-26, ZWG 352.31, 7ZW 451, PGC 40085) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4331
Дракон (созвездие)